Il doppio del torneo di tennis Indian Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Vijay Amritraj e Anand Amritraj che hanno battuto in finale Dick Crealy e Onny Parun 6–4, 7–6.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Indian Open 1974